Estadio Centenario bezeichnet folgende Stadien:

 Estadio Centenario (Cuernavaca) in Cuernavaca, Mexiko
 Estadio Centenario (Los Mochis) in Los Mochis, Mexiko
 Estadio Centenario (Montevideo) in Montevideo, Uruguay
 Estadio Centenario de Armenia in Armenia, Kolumbien
 Estadio Centenario 27 de Febrero in Villahermosa, Mexiko
 Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner in Quilmes, Argentinien